Demberg ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Demberg (1905–1952), deutscher Fußballspieler
 Vera Demberg (* 1981), deutsche Computerlinguistin und Hochschullehrerin